Bute peut désigner :

Mythologie 
 Bute, dieu de la sagesse dans la mythologie lituanienne ;

Patronyme 

 Mary Ellen Bute (1906-1983), réalisatrice américaine, pionnière du film d'animation expérimental ;
 Neil LaBute (1963-), réalisateur, scénariste, producteur et dramaturge américain.

Toponymie

Bute, une ville d'Australie-Méridionale ;

la baie Bute (en anglais : Bute Inlet), un des plus grands bras de mer du littoral de la Colombie-Britannique au Canada.

le comté de Bute en Caroline du Nord ;

l'île de Bute en Écosse ;
 le comté de Bute en Écosse ;
 Argyll and Bute, un Council area d'Écosse ;
 le Kyles of Bute, un détroit entre les îles de Bute et de Grande-Bretagne en Écosse ;

Voir aussi 

 ,
 But, un terme sportif.

Patronyme anglais